Greer Garson – attrice, cantante e poetessa britannica
 Garson Kanin – commediografo e regista statunitense
 Mike Garson – musicista statunitense
 Mort Garson – musicista statunitense
 Willie Garson – attore statunitense